Spathius  — род паразитических наездников из семейства Braconidae. Встречаются почти всесветно. 390 видов.

Описание 
Крупнейший и почти космополитно распространённый род (их нет только в Южной Америке) из трибы Spathiini и подсемейства Doryctinae. Включает около 390 валидных видов, описанных, главным образом из Ориентальной и Автралоазийской областей (Shenefelt & Marsh 1976, Belokobylskij & Maeto 2009, Yu et al. 2012), в том числе 129 видов найдены в Китае. Идиобионтные эктопаразитоиды ксилобионтных личинок жуков (Curculionidae, Cerambycidae, Anobiidae, Bostrichidae, Buprestidae), а некоторые виды паразитируют на гусеницах бабочек (Pyralidae, Sesiidae, Tineidae и Tortricidae) и перепончатокрылых насекомых (Xiphydriidae и Cynipidae) (Belokobylskij & Maeto 2009, Yu et al. 2012). Род был впервые выделен в 1818 году крупным немецким зоологом, ботаником и врачом Христианом Готфридом Даниэлем Нес фон Эзенбеком (1776—1858).

Список видов 

 Spathius acclivis Shi & Chen, 2004
 Spathius aeolus Nixon, 1943
 Spathius aethis Chen & Shi, 2004
 Spathius agrili Yang, 2005
 Spathius aichiensis Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius alahamatus Long & Belokobylskij, 2011
 Spathius albiventris Szepligeti, 1905
 Spathius albocoxus Marsh, 2002
 Spathius albuginosus Chen & Shi, 2004
 Spathius alcine Nixon, 1943
 Spathius alevtinae Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius alexandri Belokobylskij, 1989
 Spathius alternecoloratus Chao, 1978
 Spathius alutacius Shi & Chen, 2004
 Spathius amabilis Chao, 1957
 Spathius amoenus Belokobylskij, 1998
 Spathius anervis Belokobylskij, 1995
 Spathius angustifemur Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius angustus Shi & Chen, 2004
 Spathius annuliventris (Enderlein, 1912)
 Spathius anomalosis Chen & Shi, 2004
 Spathius antennalis Szepligeti, 1905
 Spathius antisthenes Nixon, 1943
 Spathius anytus Nixon, 1943
 Spathius aphareus Nixon, 1943
 Spathius apicalis (Westwood, 1882)
 Spathius apidanus Nixon, 1943
 Spathius apotanus Wilkinson, 1931
 Spathius applanatus Chen & Shi, 2004
 Spathius araeceri Nixon, 1943
 Spathius arcesius Nixon, 1943
 Spathius arcuatus Shi & Chen, 2004
 Spathius ares Nixon, 1943
 Spathius aristaeus Nixon, 1943
 Spathius artabazus Nixon, 1943
 Spathius asander Nixon, 1943
 Spathius asanderoides Belokobylskij & Maeto, 2008
 Spathius asclepiades Nixon, 1943
 Spathius aspersus Chao, 1978
 Spathius aspratilis Chen & Shi, 2004
 Spathius athesis Nixon, 1943
 Spathius baiun Belokobylskij, 1998
 Spathius beatus Chao, 1957
 Spathius bekilyensis Granger, 1949
 Spathius belisareus Nixon, 1943
 Spathius bellus Chao, 1957
 Spathius berlandi Nixon, 1943
 Spathius betremi Nixon, 1943
 Spathius bion Nixon, 1943
 Spathius blandus Chen & Shi, 2004
 Spathius brachyurus Ashmead, 1893
 Spathius brevicaudis Ratzeburg, 1844
 Spathius brevicornis Shi & Chen, 2004
 Spathius brevipalpus Matthews, 1970
 Spathius brevithorax Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius briareus Nixon, 1943
 Spathius bruesi Wilkinson, 1931
 Spathius bruesioides Nixon, 1943
 Spathius brunneus Ashmead, 1893
 Spathius buonluoicus Belokobylskij, 1995
 Spathius busirios Nixon, 1943
 Spathius caenius Nixon, 1943
 Spathius caicus Nixon, 1943
 Spathius calacte Nixon, 1943
 Spathius calligaster Matthews, 1970
 Spathius canariensis Hedqvist, 1976
 Spathius capaneus Nixon, 1943
 Spathius capillaris Shi & Chen, 2004
 Spathius capys Nixon, 1943
 Spathius carina Shi & Chen, 2004
 Spathius carinus Nixon, 1943
 Spathius carterus Chen & Shi, 2004
 Spathius carus Nixon, 1943
 Spathius casius Nixon, 1943
 Spathius cassidorus Nixon, 1943
 Spathius caudatus Szepligeti, 1913
 Spathius cavillator Wilkinson, 1931
 Spathius cavus Belokobylskij, 1998
 Spathius cephisus Nixon, 1943
 Spathius ceto Nixon, 1943
 Spathius changbaishanensis Chen & Shi, 2004
 Spathius chaoi Shi, 2004
 Spathius cheops Nixon, 1943
 Spathius chersonesus Nixon, 1943
 Spathius chichijimus Belokobylskij & Maeto, 2008
 Spathius chrysippus Nixon, 1943
 Spathius chrysogonus Nixon, 1943
 Spathius chunliuae Chao, 1957
 Spathius clavifemur Belokobylskij, 1998
 Spathius cleomenes Nixon, 1943
 Spathius collarti (Benoit, 1949)
 Spathius colophon Nixon, 1943
 Spathius comes Matthews, 1970
 Spathius convexitemporalis Belokobylskij, 1996
 Spathius critolaus Nixon, 1939
 Spathius crossospila Chao, 1977
 Spathius cursor Wilkinson, 1931
 Spathius curvicaudis Ratzeburg, 1844
 Spathius cyclops Nixon, 1943
 Spathius cydippe Nixon, 1943
 Spathius cyparissus Nixon, 1943
 Spathius daedalus Nixon, 1943
 Spathius decebalus Nixon, 1943
 Spathius delicatus Nixon, 1943
 Spathius dentatus Telenga, 1941
 Spathius deplanatus Chao, 1978
 Spathius depressithorax Belokobylskij, 1998
 Spathius dido Nixon, 1943
 Spathius diphylus Nixon, 1943
 Spathius dissors Wilkinson, 1931
 Spathius dolon Nixon, 1943
 Spathius dolopes Nixon, 1943
 Spathius drymus Nixon, 1943
 Spathius echemus Nixon, 1943
 Spathius eclectes Nixon, 1943
 Spathius elaboratus Wilkinson, 1931
 Spathius elagabalus Nixon, 1943
 Spathius elegans Matthews, 1970
 Spathius elegantulus Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius elicius Nixon, 1943
 Spathius elymus Nixon, 1943
 Spathius enigmatus Belokobylskij, 2009
 Spathius epaphus Nixon, 1943
 Spathius eridamus Nixon, 1943
 Spathius erigone Nixon, 1943
 Spathius erymanthus Nixon, 1943
 Spathius erythrocephalus Wesmael, 1838
 Spathius esakii Watanabe, 1945
 Spathius eunyce Nixon, 1943
 Spathius euthyradius Chao, 1978
 Spathius evansi Matthews, 1970
 Spathius evideus Chao, 1957
 Spathius exarator (Linnaeus, 1758)
 Spathius fasciatus Walker, 1874
 Spathius femoralis (Westwood, 1882)
 Spathius festus Nixon, 1943
 Spathius flavicornis Szepligeti, 1913
 Spathius floridanus Ashmead, 1893
 Spathius fragilis Nixon, 1943
 Spathius fukienensis Chao, 1957
 Spathius fukushimus Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius fulvus Szepligeti, 1905
 Spathius fuscipennis Ashmead, 1905
 Spathius fuscotibialis Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius gades Nixon, 1943
 Spathius galinae Belokobylskij & Strazanac 2012
 Spathius gelleus Nixon, 1943
 Spathius generosus Wilkinson, 1931
 Spathius gentius Nixon, 1943
 Spathius gnom Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius guamensis Nixon, 1943
 Spathius gylippus Nixon, 1943
 Spathius habui Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius hainanensis Chao, 1977
 Spathius hebrus Nixon, 1943
 Spathius hecate Nixon, 1943
 Spathius helle Nixon, 1943
 Spathius hephaestus Nixon, 1943
 Spathius hikoensis Belokobylskij, 1998
 Spathius honestor (Say, 1829)
 Spathius honghuaensis Chen & Shi, 2004
 Spathius honshuensis Belokobylskij, 1998
 Spathius ibarakius Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius imbecillus (Enderlein, 1912)
 Spathius impus Matthews, 1970
 Spathius insignis Granger, 1949
 Spathius insulicola Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius interstitialis Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius iphitus Nixon, 1943
 Spathius ishigakus Belokobylskij, 2009
 Spathius isocrates Nixon, 1943
 Spathius japenensis Nixon, 1943
 Spathius japonicus Watanabe, 1937
 Spathius javanicus Szepligeti, 1908
 Spathius konishii Belokobylskij, 2009
 Spathius kunashiri Belokobylskij, 1998
 Spathius kurandaensis Nixon, 1943
 Spathius labdacus Nixon, 1939
 Spathius laeviceps Brues, 1924
 Spathius laflammei Provancher, 1880
 Spathius lehri Belokobylskij, 1998
 Spathius leiopleurum Marsh & Strazanac, 2009
 Spathius leptoceras Cameron, 1908
 Spathius leptothecus Cameron, 1908
 Spathius leshii Belokobylskij, 1998
 Spathius leucippus Nixon, 1943
 Spathius libanius Nixon, 1943
 Spathius lignarius (Ratzeburg, 1852)
 Spathius lissus Nixon, 1943
 Spathius longduensis Chen & Shi, 2004
 Spathius longicornis Chao, 1978
 Spathius longicornis Statz, 1938
 Spathius longipetiolatus Ashmead, 1893
 Spathius longipetiolus Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius longisetosus Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius longus Chen & Shi, 2004
 Spathius lubomiri Austin & Jennings, 2009
 Spathius lucullus Nixon, 1943
 Spathius lunganjiding Chao, 1977
 Spathius lynceus Nixon, 1943
 Spathius macroradialis Statz, 1938
 Spathius maculosus Chen & Shi, 2004
 Spathius maderi Fahringer, 1930
 Spathius magnus Chao, 1978
 Spathius maichauensis Long & Belokobylskij, 2011
 Spathius manni Brues, 1918
 Spathius marshi Matthews, 1970
 Spathius matthewsi Deyrup, 1979
 Spathius medon Nixon, 1943
 Spathius melleus Brues, 1918
 Spathius melpomene Nixon, 1943
 Spathius merope Nixon, 1943
 Spathius metris Nixon, 1943
 Spathius metrodorus Nixon, 1943
 Spathius miletus Nixon, 1943
 Spathius mimeticus (Enderlein, 1912)
 Spathius minutissimus Szepligeti, 1908
 Spathius minutus Szepligeti, 1900
 Spathius moderabilis Wilkinson, 1931
 Spathius montivagans Chao, 1977
 Spathius moscus Nixon, 1943
 Spathius multigranulatus Belokobylskij, 2009
 Spathius multirugosus Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius myrtilus Nixon, 1943
 Spathius nagoyaensis Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius naisus Nixon, 1943
 Spathius nakaragawus Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius nanpingensis Chao, 1977
 Spathius narses Nixon, 1943
 Spathius naupactus Nixon, 1943
 Spathius nearchoides Nixon, 1943
 Spathius nearchus Nixon, 1943
 Spathius neleus Nixon, 1943
 Spathius nigripetiolus Chao, 1978
 Spathius ninus Nixon, 1943
 Spathius nixoni Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius nyctimene Nixon, 1943
 Spathius obesus (Enderlein, 1912)
 Spathius ochus Nixon, 1943
 Spathius ocyroe Nixon, 1943
 Spathius ogasawarus Belokobylskij & Maeto, 2008
 Spathius ohboshiensis Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius okinawus Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius olearus Nixon, 1943
 Spathius olynthus Nixon, 1943
 Spathius omiensis Chao, 1978
 Spathius omotodakus Belokobylskij, 2009
 Spathius opis Nixon, 1943
 Spathius ornatus (Nixon, 1943)
 Spathius pacoensis Long & Belokobylskij, 2011
 Spathius pallescens Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius pallidus Ashmead, 1893
 Spathius pammelas Chao, 1978
 Spathius parachromus Chen & Shi, 2004
 Spathius paracritolaus Belokobylskij, 1996
 Spathius parafasciatus Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius paramoenus Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius parochus Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius parvulus Matthews, 1970
 Spathius pasyphae Nixon, 1943
 Spathius pedestris Wesmael, 1838
 Spathius pedicularis Statz, 1936
 Spathius pedunculatus Cameron, 1910
 Spathius pelides Nixon, 1943
 Spathius pellitus Enderlein, 1912
 Spathius perdebilis Perkins, 1910
 Spathius periander Nixon, 1943
 Spathius persephone Nixon, 1943
 Spathius petiolatus (Spinola, 1808)
 Spathius petrinus (Scudder, 1877)
 Spathius phalanthus Nixon, 1943
 Spathius philippinensis Ashmead, 1904
 Spathius philoctetes Nixon, 1943
 Spathius philodemus Nixon, 1943
 Spathius philotas Nixon, 1943
 Spathius phymatodis Fischer, 1966
 Spathius pilosus Szepligeti, 1910
 Spathius piperis Wilkinson, 1931
 Spathius planus Belokobylskij, 1998
 Spathius pleuralis Szepligeti, 1914
 Spathius poecilopterus Chao, 1977
 Spathius poliorcetes Nixon, 1943
 Spathius polonicus Niezabitowski, 1910
 Spathius polydectes Nixon, 1943
 Spathius pompelon Nixon, 1943
 Spathius priapus Nixon, 1943
 Spathius priscus Nixon, 1943
 Spathius prodicus Nixon, 1943
 Spathius proxenus Nixon, 1943
 Spathius prusias Nixon, 1943
 Spathius psammathe Nixon, 1943
 Spathius psammenitus Nixon, 1943
 Spathius pseudaspersus Belokobylskij, 2009
 Spathius pumilio Belokobylskij, 2009
 Spathius punctatus Chen & Shi, 2004
 Spathius pyrrhus Nixon, 1943
 Spathius radialis Szepligeti, 1908
 Spathius radzayanus Ratzeburg, 1848
 Spathius reticulatus Chao & Chen, 1965
 Spathius rhamnus Nixon, 1943
 Spathius rhianus Nixon, 1943
 Spathius robustus Belokobylskij, 1998
 Spathius rubidus (Rossi, 1794)
 Spathius ruficeps (Smith, 1858)
 Spathius rufithorax Szepligeti, 1914
 Spathius rufobrunneus Granger, 1949
 Spathius rufotestaceus Motschoulsky, 1863
 Spathius rugoscutum Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius rusticuloides Nixon, 1943
 Spathius rusticulus Wilkinson, 1931
 Spathius ryukyuensis Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius sabahus Belokobylskij, 1995
 Spathius sabronensis Nixon, 1943
 Spathius sagaensis Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius saharanpurensis Bano, 2004
 Spathius scotti Wilkinson, 1931
 Spathius sedulus Chao, 1977
 Spathius semele Nixon, 1943
 Spathius sequoiae Ashmead, 1889
 Spathius seres Nixon, 1943
 Spathius seriphus Nixon, 1943
 Spathius shennongensis Chen & Shi, 2004
 Spathius siculus Nixon, 1943
 Spathius silius Nixon, 1943
 Spathius similis Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius simplex Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius sinicus Chao, 1957
 Spathius solo Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius spasskensis Belokobylskij, 1998
 Spathius spectabilis Granger, 1949
 Spathius spilopterus (Cameron, 1909)
 Spathius sterlingi Long & Belokobylskij, 2011
 Spathius stigmatus Matthews, 1970
 Spathius strandi Fahringer, 1930
 Spathius striaticeps (Cameron, 1909)
 Spathius strigatus Chen & Shi, 2004
 Spathius striolatus (Cameron, 1905)
 Spathius subanervis Long & Belokobylskij, 2011
 Spathius subtilis Chao, 1977
 Spathius sucro Nixon, 1943
 Spathius sugiurai Belokobylskij & Maeto, 2008
 Spathius sul Nixon, 1943
 Spathius sulmo Nixon, 1943
 Spathius sumatranus (Enderlein, 1912)
 Spathius sutshanicus Belokobylskij, 1998
 Spathius tahitiensis Nixon, 1943
 Spathius taiwanicus Belokobylskij, 1996
 Spathius tanycoleosus Shi & Chen, 2004
 Spathius tenedos Nixon, 1943
 Spathius tereus Nixon, 1943
 Spathius testaceitarsis (Cameron, 1908)
 Spathius testaceus Szepligeti, 1902
 Spathius thyas Nixon, 1943
 Spathius tityrus Nixon, 1943
 Spathius tramlapus Long & Belokobylskij, 2011
 Spathius trichiosomus Cameron, 1910
 Spathius tricolor Szepligeti, 1900
 Spathius tricoloratus Wilkinson, 1931
 Spathius trifasciatus Riley, 1873
 Spathius trochanteratus Szepligeti, 1914
 Spathius troilus Nixon, 1943
 Spathius trophonius Nixon, 1943
 Spathius tros Nixon, 1943
 Spathius tsukubaensis Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius tsushimus Belokobylskij, 2009
 Spathius turneri Nixon, 1943
 Spathius tutuilensis Fullaway, 1940
 Spathius tydeus Nixon, 1943
 Spathius typhon Nixon, 1943
 Spathius udaegae Belokobylskij, 1994
 Spathius ulpianus Nixon, 1943
 Spathius umbratus (Fabricius, 1798)
 Spathius uradanicus Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius urios Nixon, 1943
 Spathius vahalis Nixon, 1943
 Spathius variipes Szepligeti, 1905
 Spathius verustus Chao, 1977
 Spathius vesevus Nixon, 1943
 Spathius vindicius Nixon, 1943
 Spathius virbius Nixon, 1943
 Spathius vladimiri Belokobylskij, 1998
 Spathius voltur Nixon, 1943
 Spathius vulnificus Wilkinson, 1931
 Spathius vulturnus Nixon, 1943
 Spathius wichmanni Fahringer, 1930
 Spathius wusheensis Belokobylskij, 1996
 Spathius wuyiensis Chen & Shi, 2004
 Spathius xanthippus Nixon, 1943
 Spathius yinggenensis Chao, 1977
 Spathius yonagunicus Belokobylskij & Maeto, 2009
 Spathius yunnanensis Chao, 1977
 Spathius zagreus Nixon, 1943
 Spathius zamus Nixon, 1943

См. также 
 Cryptodoryctes turneri

Примечания

Литература 
 Belokobylskij S. A., Austin A. D. 2013: New species of flightless doryctine parasitoid wasps (Hymenoptera: Braconidae: Doryctinae) from Australia and New Zealand. — Australian Journal of Entomology, 52(4): 338—355. doi: 10.1111/aen.12042
 Belokobylskij S. A. (2003) The species of the genus Spathius Nees, 1818 (Hymenoptera: Braconidae: Doryctinae) not included in the monograph by Nixon (1943). Annales Zoologici 53: 347—488
 Belokobylskij S. A., Maeto K. 2009: Doryctinae (Hymenoptera: Braconidae) of Japan. Fauna Mundi. Volume 1. — Natura optima dux Foundation, Warshawska Drukarnia Naukowa, Warszawa, 2009: 1-806.
 Belokobylskij S. A., Samartsev K. G. 2014: Palaearctic species of the Spathius exarator species group (Hymenoptera: Braconidae: Doryctinae) with entirely sculptured mesopleuron. — Zootaxa 3900 (4): 483—504. doi: 10.11646/zootaxa.3900.4.2
 Marsh P. M., Strazanac J. S. (2009) A taxonomic review of the genus Spathius Nees (Hymenoptera: Braconidae) in North America and comments on the biological control of the emerald ashborer (Coleoptera: Buprestidae). Journal of Hymenoptera Research 18(1): 80-112.
 Nixon G. E. J. (1943) A revision of the Spathiinae of the Old World (Hymenoptera, Braconidae). Transactions of the Royal Entomological Society of London 93: 173—495. doi: 10.1111/ j.1365-2311.1943.tb00434.x
 Тобиас В. И. Подсем. Doryctinae. //

Ссылки 
 Australian Faunal Directory — Subfamily Doryctinae.

Doryctinae
Роды перепончатокрылых